«Оскорбление»:
 «Оскорбление» — фильм 1950 года.
 «Оскорбление» — фильм 1972 года.
 «Оскорбление» — фильм 2017 года.